Нидерланды может означать:
 Нидерланды — государство в Западной Европе.
 Исторические Нидерланды  — историческая область.

 См. также
 Австрийские Нидерланды
 Бургундские Нидерланды
 Габсбургские Нидерланды
 Испанские Нидерланды
 Новые Нидерланды
 Южные Нидерланды